Osoby o tym nazwisku:
 Anastazy Dreszer – pianista, kompozytor i pedagog muzyczny
 Eugeniusz Dreszer – polski żołnierz
 Gustaw Orlicz-Dreszer – polski oficer
 Juliusz Dreszer – polski oficer, adwokat
 Maciej Dreszer – polski kierowca wyścigowy
 Mirosław Dreszer – polski piłkarz
 Rudolf Dreszer – polski oficer
 Ryszard Dreszer – polski lekarz psychiatra
 Włodzimierz Dreszer – polski artysta, designer, teoretyk sztuk projektowych i pedagog
 Zygmunt Dreszer – polski polityk socjalistyczny i działacz kolonialny, poseł na Sejm